Canthal ist der Familienname folgender Personen:
 August Martin Canthal (1804–1881), deutscher Musikdirektor und Komponist
 Friedrich Canthal (1848–1922), deutscher Unternehmer und Kommunalpolitiker 
 Paula Maria Canthal (1907–1987), deutsche Architektin und Künstlerin
 Werner Canthal (1887–1973), deutscher Wirtschaftsjurist